Радовский  (фамилия)
 Радовский, Виталий Петрович (1920—2001) — конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Радовский, Моисей Израилевич (1903—1964) — историк науки и техники.

Примечания